Лой — примітивна вузька лопата, яка була поширена в Ірландії.
 Лой (Loy) — місто в Ірландії, у графстві Тайрон.
 Лой (Loy) — рід черевоногих молюсків.
 Лой або Лойс () — особове ім'я.
 Лой — прізвище.

Див. також 
 USS Loy (DE-160) — американський ескортний міноносець
 Бухта Св. Лоя (St Loy's Cove) — бухта в Корнуолі (Велика Британія)
 Лій — топлений жир рогатої худоби